Klück ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Klück (1915–1987), deutscher Komponist
 Ellen Harlizius-Klück (* 1958), deutsche Künstlerin und Autorin